Лидия Михайловна Книпович (15(27) декабря 1856 года, с. Тюсбю Нюландской губернии, Финляндия, — 9 февраля 1920 года, Симферополь) — деятель революционного движения России.

Биография 
Родилась в семье врача. Средний ребёнок, имела двух старших братьев и младших брата и сестру. После кончины матери занималась воспитанием младшего брата Николая и младшей сестры.

Получила домашнее образование, брала также частные уроки. Посещала лекции в Гельсинфорсском университете.

Работала народным учителем в Гельсингфорсе.

В конце 1870-х годов познакомилась с народовольцами. В 1881 году входит в организованный Николаем Рогачевым народовольческий кружок, где участвует в печати и распространении листовок.

После смерти отца в 1887 году Книпович перебирается на жительство в Санкт-Петербург к своему младшему брату Николаю. Под его влиянием она постепенно переходит к марксистским взглядам. В начале 1890-х начинает преподавать в Смоленской вечерне-воскресной школе для рабочих за Невской заставой, где знакомится с Надеждой Крупской, а потом и с Владимиром Ульяновым и становится членом «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». По просьбе Ульянова, пользуясь знакомством с народовольцами организует Лахтинскую типографию.

После разгрома типографии, в 1897 арестована полицией и направлена в трехлетнюю ссылку в Астрахань. Там Книпович ведет активную пропаганду среди рабочих. После решения Ленина печатать газету «Искра» по его просьбе становится агентом газеты на юге России, налаживает подпольную сеть переправки и распространения газеты. Участвует в организации подпольной типографии «Нина». В 1902 году Книпович входит в Центральный Комитет или бюро русской организации «Искры».

Делегат II съезда РСДРП (1903), примкнула к большевикам.

В 1905 году становится секретарем Одесского комитета РСДРП. Осенью 1905 года по просьбе Ленина принимает активное участие в организации I конференции РСДРП в Таммерфорсе. В 1906 году занимается организацией IV съезда РСДРП в Стокгольме. 

До 1911 года Книпович продолжает работу в Петербургской организации РСДРП, исполняет все крайне конспиративные поручения партии, взаимодействует с думской социал-демократической фракцией. Она ведет переписку с центральным комитетом РСДРП и большевистской группой, хранит деньги , пересылаемые из ЦК для профессиональных работников партии и является центральным лицом большевистского центра.

Летом 1911 года Лидию Книпович арестовали и отправили в двухлетнюю ссылку в город Гадяч Полтавской губернии. Во время ссылки у нее обострилась базедова болезнь. В мае 1913 по окончании ссылки  она уехала в Симферополь. С мая 1913 года по февраль 1920 года проживала у своей соратницы А. М. Руниной-Вржосек.

С 1914 года отошла от политической борьбы из-за обострения базедовой болезни. Жила в Симферополе, дом сохранился на улице Жуковского. 

Похоронена на Старорусском кладбище Симферополя.

Память 
 С 1976 года Смоляная улица в Стеклянном городке Ленинграда стала называться в честь Лидии Книпович. С 2021 года по предложению митрополита Варсонофия Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга вернула улице название Смоляная.
 Её имя носит улица в Астрахани.

Примечания

Ссылки 
 Крупская Н. К. Лидия Михайловна Книпович. М., 1932. Также в кн.: Крупская Н. К. Собр. соч. Т. 2. Политпросветработа. М.-Л., 1932; Славные большевички (сб. ст.). М., 1958.
 Рубанов С. А., Усыскин Г. С. Под псевдонимом Дяденька: докум. повесть о Лидии Книпович. М., 1981.
 Рубанов С. А., Усыскин Г. С. Центральное лицо большевистского центра // Женщины русской революции (сб. очерков). М., 1968 (2-е изд., М., 1982).
 Иванов И. Б. Лидия Книпович: как товарищ «Чухна» попала на карту Петербурга  
 Памятник борцам пролетарской революции, погибшим в 1917—1921 гг. — М.; Пг. — 1924, Т.2., — С.27. 
 

Революционеры России
Делегаты II съезда РСДРП
Делегаты I конференции РСДРП
Похороненные на 1-м гражданском кладбище Симферополя